Černovír (Olomouc), een stadsdeel van Olomouc en voormalige gemeente.
 Černovír (Ústí nad Orlicí), een stadsdeel van Ústí nad Orlicí en voormalige gemeente.